Quaderer ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Quaderer (* 1971), liechtensteinischer Fußballspieler

 Benjamin Quaderer (* 1989), liechtensteinischer Schriftsteller
 Harry Quaderer (* 1959), liechtensteinischer Landtagsabgeordneter
 Hugo Quaderer (* 1965), liechtensteinisches Regierungsmitglied
 Sascha Quaderer (* 1974), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Karin Rüdisser-Quaderer (* 1958), liechtensteinische Politikerin